Capitala World Tennis Championship 2010 — выставочный теннисный турнир, проводимый в Абу-Даби, в котором участвуют шесть теннисистов. Он прошёл с 31 декабря 2009 по 2 января 2010 года.

Участники 
  Роджер Федерер (№ 1 ATP)
  Рафаэль Надаль (№ 2 ATP)
  Николай Давыденко (№ 6 ATP)
  Робин Сёдерлинг (№ 8 ATP)
  Давид Феррер (№ 17 ATP)
  Станислас Вавринка (№ 21 ATP)

Формат 
Трёхдневный выставочный турнир для шести участников, первые двое сеянных начинают участие с полуфиналов. Победитель забирает весь призовой фонд — $ 250 000.

Сетка

Ссылки 
Официальный сайт турнира

См. также 
Capitala World Tennis Championship

ОАЭ
Теннис
Декабрь 2009 года
Январь 2010 года
2010